Sagasti es un apellido español de origen vasco. 

Lo recoge Michelena, que lo deriva de sagar (manzana, manzano). Dentro del amplio grupo de derivados de sagar se hallan sagardi y sagasti, significando ambos, manzanal. En este grupo de términos se da la alternancia r-/s-, característica de esta raíz.

El apellido sagasti está incluido en el Nomenclátor de Apellidos Vascos de la Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca.

Se encuentra también en la Edición digital de Apellidos vascos de 2005, Euskal Deiturak, de la misma Real Academia de la Lengua Vasca, editado y actualizado en diciembre de 2005

Lo incluye también don Isaac López de Mendizábal en su Etimologías de Apellidos Vascos que lo documenta en la población de Segura, provincia de Guipúzcoa ya, tempranamente, en el año 1374.

Referencias 

Apellidos del País Vasco
Apellidos vascos